Форньйот — бог штормів у скандинавській міфології, батько Еґіра, Карі та Логі
 Форньйот — супутник Сатурна